Эли́забет Рём (; 28 апреля 1973, Дюссельдорф, Германия) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли помощника окружного прокурора Серены Саутерлин в сериале NBC «Закон и порядок», где она снималась с 2001 по 2005 год.

Ранние годы 
Рём родилась в Дюссельдорфе, Германия, в семье Эберхарда Рёма и Лизы Лаврд. Когда Элизабет ещё не было и года, её семья переехала в Нью-Йорк. Окончила St. Andrew’s-Sewanee School и Sarah Lawrence College.

Карьера 
Рём начала свою карьеру в дневной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а затем переместилась в прайм-тайм, с 1999 по 2001 год играя второстепенную роль в «Ангел». Затем она присоединилась в роли нового помощника окружного прокурора  в сериале NBC «Закон и порядок». С тех пор Рём снималась в малых фильмах, чаще всего для кабельного телевидения, а также играла второстепенные роли в сериалах «Герои», «Список клиентов» и «Красавица и чудовище».

В 2013 году Рём имела роль второго плана в фильме Дэвида О. Расселла «Афера по-американски». Два года спустя она получила роль в другом фильме Расселла, «Джой» с Дженнифер Лоуренс. В 2014-15 годах Рём снималась на регулярной основе с сериале CBS «Сталкер».

Личная жизнь 
С 2008 по 2014 год Рём была замужем за предпринимателем Роном Энтони Вустером. У бывших супругов есть дочь — Истон Огест Энтони (род. 10 апреля 2008).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино